Ю́стус Да́хинден (Justus Dahinden; 18 мая 1925, Цюрих, Швейцария — 11 апреля 2020) — швейцарский архитектор, автор литературы о зодчестве.

Юстус Дахинден, сын швейцарского пионера лыжного спорта, писателя и режиссера Йозефа Дахиндена, изучал архитектуру в Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе с 1945 по 1949 год, так же как и Макс Фриш, Альберто Камензинд и Ганс Хофманн в то время. С 1949 по 1952 год он был ассистентом на кафедре Уильяма Данкеля, где он также нашел работу после завершения учебы. С 1955 года у Дахиндена была своя студия в Цюрихе. В 1956 году он получил докторскую степень за свою позицию по современной архитектуре в ETH. В 1974 году он был назначен профессором дизайна интерьера и дизайна в Венском технологическом университете. Он также стал членом правления Института дизайна интерьера и дизайна при Венском технологическом университете.

В 1985 году он стал профессором honoris causa Факультета архитектуры и градостроительства Университета Буэнос-Айреса, FAU - Факультет архитектуры и урбанизма, Университет Буэнос-Айреса. В 1989 году он стал профессором honoris causa "Scuola de Altos Estudios del CAYC", Центра искусств и коммуникаций (CAYC) в Буэнос-Айресе. Он имел почетную докторскую степень в Грузинском техническом университете в Тбилиси (1995) и почетную докторскую степень в Словацком техническом университете в Братиславе (1996).

Сочинения 
 1972 «Urban Structures for the Future» Pall Mall Press, New York
 1974 «Akro-Polis . Frei-Zeit-Stadt / Leisure City» Karl Krämer Publ. Bern/Stuttgart, ISBN 3-7828-1018-X
 1988 «Justus Dahinden — Architektur — Architecture» Biography, Karl Krämer Publ. Stuttgart, ISBN 3-7828-1601-3
 1991 «M… anders /autrement /different. Migros-Zentrum Ostermundigen», Karl Krämer Publ. Stuttgart, ISBN 3-7828-1608-0
 2005 «Mensch und Raum / Men and Space», Karl Krämer Publ. Stuttgart, ISBN 3-7828-1614-5

Награды 
 1981 Grand Prix d’Architecture 1981, CEA Cercle d’Ètudes Architecturales, Paris
 1981 INTERARCH 81, World Triennial of Architecture, Sofia, Medal and Prize of the City of Nates for Habitat in Iran
 1983 INTERARCH 83,World Triennial of Architecture, Competition HUMA 2000, Sofia, Medal and Prize of the National Committee of Peace of Bulgaria for the Project «Stadthügel» («Urban Mound»)
 1985 INTERARCH 85, World Triennial of Architecture, Sofia, Award for competition of projects and realizations, personal work
 1989 INTERARCH 89, World Triennial of Architecture, Sofia, Award for the Biography «Justus Dahinden-Architektur-Architecture»

Примечания

Ссылки 

 Юстус Дахинден, «Великие сооружения»
 Юстус Дахинден, «archINFROM»

Архитекторы Швейцарии
Авторы книг по архитектуре
Архитекторы Цюриха
Почётные доктора Словацкого технического университета в Братиславе